Ernst Friedrich Finck von Finckenstein ist der Name folgender Personen:

* Ernst Friedrich Finck von Finckenstein (Oberst) (1680–1727), preußischer Oberst
 Ernst Friedrich Finck von Finckenstein (Minister) (1698–1753), preußischer Minister

Siehe auch:
 Finck von Finckenstein